Newcombia steht für

 Newcombia (Gattung), eine Schneckengattung
 (855) Newcombia, einen Asteroiden